Der Kinder- und Jugendrat NRW (kurz eigengeschrieben KiJuRat NRW) sieht sich als die „offizielle Landesvertretung aller Kinder- und Jugendgremien“ Nordrhein-Westfalens, die „ihre Interessen gegenüber Politik und Öffentlichkeit“ vertrete. Die Mitarbeit im 2006 gegründeten Dachverband steht allen nordrhein-westfälischen Kinder- und Jugendparlamenten offen, die nach einem Beitritt zu Sitzungen des Rates zwei Delegierte entsenden. Dem KiJuRat sitzt ein aus seiner Mitte gewähltes, fünfköpfiges Sprecherteam vor.

Geschichte 
Der Kinder- und Jugendrat NRW wurde am 9. und 10. September 2006 in Herne auf einem seit 2004 stattfindenden, jährlichen Treffen nordrhein-westfälischer Kinder- und Jugendgremien, dem sogenannten Workshop unter Palmen (WUP), gegründet. Damals sind 29 Gremien beteiligt gewesen. Die Idee eines Kinder- und Jugendrats entstand auf dem WUP des Jahres 2005. Da es für KiJuRats-Delegierte zu einer Doppelbelastung aufgrund ihres lokal- wie landespolitischen Engagements kommt, wurde auf eine Initiative der Landesregierung hin beim Landesjugendamt des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe die Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung NRW eingerichtet, die seit dem 1. Januar 2014 unter anderem den KiJuRat NRW in seiner Arbeit unterstützt.

Ziele und Aufgaben 
Der Kinder- und Jugendrat formulierte für sich in seiner Geschäftsordnung folgende Ziele und Aufgaben:
 Aufbau eines Netzwerkes zwischen den einzelnen Kinder- und Jugendgremien und Vertretung ihrer Interessen gegenüber Landschaftsverbänden und der Landespolitik
 Unterstützung bei lokalen, regionalen und überregionalen Projekten und Aktionen
 Förderung und Unterstützung von Neugründungen von Kinder- und Jugendgremien
 Begleitung bestehender Kinder- und Jugendgremien bei ihrer Arbeit
 „Beteiligung an Kinder und Jugendliche betreffende Entscheidungen der Landespolitik gemäß § 6 (3) des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes NRW“

Struktur

Delegierte 
Mitglieder sind die kommunalen Jugendgremien. Die Mitgliedsgremien entsenden jeweils zwei Delegierte. Ferner wählen die Gremien zwei Ersatzmitglieder. Grundsätzlich steht es jedem Kinder- und Jugendgremium in Nordrhein-Westfalen offen, Delegierte zu entsenden. Die Delegierten kommen mindestens zweimal jährlich zu einer öffentlichen Sitzung des Rates zusammen.

Sprecherteam 
Die Delegierten wählen aus ihrer Mitte ein fünfköpfiges, zwei Jahre amtierendes Sprecherteam, das die Sitzungen leitet und den KiJuRat NRW öffentlich vertritt. Zudem wird ein kooptierter Sprecher gewählt, welcher die Aufgabe hat, das Sprecherteam nach seinem Bedarf in seiner Aufgabe zu unterstützen und an dessen inhaltlicher Arbeit teilzunehmen. Bei Ausscheiden eines der fünf Sprecher, rückt dieser automatisch auf dessen Posten nach und muss in der darauffolgenden Sitzung mit 1/3-Mehrheit bestätigt werden.

Aktuelles Sprecherteam

Ehemalige Sprecher

Ältestenrat 
Der Ältestenrat ist das beratende Organ des Zusammenschlusses und insbesondere des Sprecherteams. Ehemalige Sprecher können auf Antrag Mitglied des Ältestenrates werden. Der Antrag ist innerhalb von 2 Jahren nach Ausscheiden des Sprechers an die Mitgliederversammlung zu richten. Aktuelle Mitglieder des Ältestenrat sind Lucas Thieme, Lena Behnke, Christoph Velling, Anna Hussmann und Yannick van der Heide.

Arbeitsgruppen (AG) 
Aus der Reihe der Mitglieder können Arbeitsgruppen im Rahmen eines mehrheitlichen Beschlusses in einer Sitzung eingesetzt werden. Diese wählen unter sich einen AG-Sprecher und arbeiten inhaltlich spezifisch zu aktuellen Themen und bereiten hierzu Aktionen vor. Ein Beispiel ist eine Umfrage zu Bussen und Bahnen "Bus & Bahn...was läuft(nicht)?" in NRW, welche unter Jugendlichen im Jahr 2019 von der AG ÖPNV durchgeführt wurde.

Vernetzungen 
Der Kinder- und Jugendrat ist auch in der Vernetzung mit anderen Bundesländern aktiv. So hat er in Brandenburg den Austausch unter anderem mit dem Kinder- und Jugendbeirat Grünheide (Mark), dem Jugendforum Falkensee, dem Jugendforum Nachhaltigkeit, dem Kinder- und Jugendparlament Altlandsberg und den KJB Prenzlau gesucht. Außerdem steht er im Kontakt mit anderen Bundesländern wie Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen und Rheinland-Pfalz.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Politischer Jugendverband
Dachverband (Deutschland)
Politische Organisation (Nordrhein-Westfalen)
Gegründet 2006